

Cinema 
Hoot – film del 2006 diretto da Wil Shriner

Geografia 
Hoot – comunità non incorporata della Contea di Bowie, Texas (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
Hoot – romanzo di Carl Hiaasen del 2002

Musica 
Hoot – EP delle Girls' Generation del 2010
Hoot – brano musicale delle Girls' Generation del 2010

Altri progetti